Сезон 1962 — 18-й сезон «Крыльев Советов» в чемпионате СССР. По итогам чемпионата команда заняла 16-ое место.

Чемпионат СССР

Предварительный этап

Турнирная таблица

Матчи

Финальный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

Кубок СССР

Ссылки
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru
 На kc-camapa.ru

1962
Крылья Советов